Występy w europejskich pucharach greckiego klubu piłkarskiego Olympiakos SFP.

Wykaz spotkań pucharowych

1959–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Olympiakos SFP
Greckie kluby piłkarskie w europejskich pucharach